Marsillon peut faire référence à : 
 Marsillon, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Os-Marsillon ;
 Léon Marsillon (1824-1892), un ingénieur ferroviaire français
Le rail Marsillon, ou voie Marsillon, un ancien type de rail adapté à la circulation des tramways.